Practice What You Preach ("metti in pratica ciò che predichi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Practice What You Preach  – film del 1917 diretto da Louis Chaudet
 Practice What You Preach  – film del 1917 diretto da Al Christie
 Practice What You Preach, episodio tv

Musica 
 Practice What You Preach  – traccia dell'album Borboletta di Carlos Santana del 1974
 Practice What You Preach  – traccia dell'album From Enslavement to Obliteration dei Napalm Death del 1988
 Practice What You Preach  – album dei Testament del 1989
 Practice What You Preach  – singolo di Barry White del 1994, dall'album The Icon Is Love